Karlův most může označovat:

 Karlův most – gotický most přes Vltavu v Praze založený Karlem IV., národní kulturní památka
 Karlův most (Karlovy Vary) – secesní most přes Teplou na okraji Karlových Varů
 Karlův most v Dobříši – kamenný klasicistní most přes Pilský potok v Dobříši
 Karlův most (Kobylá) – železobetonový most přes Vidnavku v Kobylé nad Vidnavkou

Externí odkazy